Franciszek Suchodolski (XVII wiek) – miecznik mielnicki,
 Franciszek Suchodolski (1782–1860) – skrzypek amator,
 Franciszek Suchodolski (1814–1895) – generał austro–węgierski.